Novel·les
 La novel·la de 1886 L'estrany cas del Dr. Jekyll i Mr. Hyde escrita per Robert Louis Stevenson.

 Pel·lícules
 La pel·lícula de 1920 Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
 La pel·lícula de 1931 El Dr. Jekyll i el Sr. Hyde.
 La pel·lícula de 1941 Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
 La pel·lícula de 1971 El Dr. Jekyll i la seva germana Hyde.
 La pel·lícula de 1995 El Dr. Jekyll i la Sra. Hyde.
 El curtmetratge del 2000 Hyde & Jekill.

 Musicals i teatre
 El musical Jekyll & Hyde.